– japoński skoczek narciarski, drużynowy złoty medalista Zimowej Uniwersjady 1999. Nigdy nie brał udziału w zawodach Pucharu Świata, jego najlepszym sezonem w Pucharze Kontynentalnym był sezon 1998/1999, w którym uplasował się na 13. miejscu w klasyfikacji generalnej.

Przebieg kariery 
Pierwszym sezonem w którym wystartował w Pucharze Kontynentalnym był 1995/1996, brał w nim udział wyłącznie w konkursach rozgrywanych na terenie ojczystego kraju. W tym sezonie zdobył również pierwsze punkty tej rangi w karierze, zajmując 28. i 22. miejsce na skoczni Yamagata w Zaō.

W 1998 zadebiutował w zawodach Letniego Grand Prix w Hakubie – w konkursie indywidualnym był 33., a w konkursie drużynowym zajął miejsce szóste startując w trzecim składzie Japonii.

W styczniu 1999 wygrał jedyne w swojej karierze zawody Pucharu Kontynentalnego w Sapporo. Skoki na 122,5 m i 127 m dały mu przewagę 2,4 punktu nad Yutaką Katayama. W tym samym miesiącu uczestniczył również w zawodach skoków narciarskich na uniwersjadzie, gdzie na skoczni MS 1970 B zdobył złoty medal w konkursie drużynowym.

W kolejnej uniwersjadzie odbywającej się w 2001 zajął kolejno 32. i 30. miejsce w konkursach indywidualnych, a w zawodach drużynowych zajął 9. miejsce.

Od 2005 nie skacze w zawodach międzynarodowych.

Uniwersjada 
 Indywidualnie
 2001  Zakopane – 32. miejsce (K-85), 30. miejsce (K-115)
  Drużynowo
 1999  Poprad/Szczyrbskie Jezioro – złoty medal
 2001  Zakopane – 9. miejsce

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 Sylwetka na oficjalnej stronie Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) (ang.)
 Profil Yasuhiko Ōta w bazie wyników Adama Kwiecińskiego

Japońscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1978